
Termin -{AMF}- ima više značenja.

 -{AMF}- je alternativni naziv za enzim glukoza fosfat izomeraza, koji katalizuje reverzibilnu izomerizaciju glukoze 6-fosfata i fruktoze 6-fosfata.
 Atlantski muzički festival je internacionalni muzički festival u SAD-u.